Dèmè – arrondissement del Benin nel comune di Adjohoun.
Deme (biologia) – popolazione locale di organismi della medesima specie.